Eglseer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Eglseer (1849–1938), Direktor des Klagenfurter Theaters 
 Karl Eglseer (1890–1944), österreichischer, ab 1938 deutscher Offizier, zuletzt General der Gebirgstruppe
 Peter Eglseer (* 1990), österreichischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler